Жентиу-ду-Ору () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Баия. Составная часть мезорегиона Северо-центральная часть штата Баия. Входит в экономико-статистический микрорегион Иресе. Население составляет 9502 человека на 2006 год. Занимает площадь 3 671,237 км². Плотность населения — 2,6 чел./км².

Праздник города — 9 июля.

История 
Город основан в 1890 году.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 20.211.980,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 2.060,35 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,575 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Баия